Die Indonesia Open 2015 im Badminton fanden vom 2. bis zum 7. Juni 2015 in Jakarta statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long (Viertelfinale)
  Lin Dan (1. Runde)
  Jan Ø. Jørgensen (Finale)
  Srikanth Kidambi (2. Runde)
  Son Wan-ho (2. Runde)
  Wang Zhengming (2. Runde)
  Chou Tien-chen (1. Runde)
  Kento Momota (Champion)

Qualifikation

Qualifikant 1

Qualifikant 2

Qualifikant 3

Qualifikant 4

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Li Xuerui (2. Runde)
  Saina Nehwal (Viertelfinale)
  Carolina Marín (1. Runde)
  Tai Tzu-ying (2. Runde)
  Wang Shixian (Halbfinale)
  Ratchanok Intanon (Champion)
  Sung Ji-hyun (1. Runde)
  Wang Yihan (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Halbfinale)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Viertelfinale)
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Halbfinale)
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (2. Runde)
  Chai Biao / Hong Wei (Viertelfinale)
  Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (Viertelfinale)
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan (1. Runde)
  Fu Haifeng / Zhang Nan (Finale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (2. Runde)
  Luo Ying / Luo Yu (Viertelfinale)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Viertelfinale)
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (1. Runde)
  Ma Jin / Tang Yuanting (Halbfinale)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Finale)
  Yu Yang / Zhong Qianxin (Halbfinale)
  Tang Jinhua / Tian Qing (Champion)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zhang Nan / Zhao Yunlei (Finale)
  Xu Chen / Ma Jin (Champion)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Halbfinale)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Halbfinale)
  Liu Cheng / Bao Yixin (Viertelfinale)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Viertelfinale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2015
Badmintonwettbewerb in Jakarta
BWF Super Series 2015